

Anni 
 344
 344 a.C.

Codici 
 344 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Bohyunsan Optical Astronomy Observatory, nella provincia di Kyonggi, della Corea del Sud

Matematica 
 344 – numero